Ара́гуа () — штат на севере Венесуэлы. Площадь — 7014 км². Административный центр — город Маракай.

Муниципалитеты 
Штат Арагуа делится на 18 муниципалитетов, которые в сумме состоят из 50 районов (parroquias).

Примечания

Ссылки